Cubiceps är ett släkte av fiskar. Cubiceps ingår i familjen Nomeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Cubiceps